Sei navi della Royal Navy sono state battezzate come HMS Invincible.

 La prima Invincible fu originariamente un vascello da 74 cannoni francese, chiamato L'Invincible, catturato al largo di Cabo Fisterra nel 1747.
 La seconda Invincible fu anch'essa una 74 cannoni, varata nel 1765 e naufragata nel 1801.
 La terza Invincible fu ancora una volta una 74 cannoni, varata nel 1808, messa in disarmo nel 1814, e demolita nel 1861.
 La quarta Invincible fu una nave da battaglia a vapore costruita nel 1869.
 La quinta Invincible fu un incrociatore da battaglia della prima guerra mondiale affondato alla Battaglia dello Jutland dalla tedesca SMS Lützow.
 La sesta Invincible è una portaerei leggera, la prima della classe Invincible. Ha servito dal 1980 al 2005 e partecipato alla Guerra delle Falkland. 

Invincible